La Silver League NFLI 2003 è stata la ventesima edizione del secondo livello del campionato italiano di football americano; è stata la prima edizione organizzata dalla NFL Italia e la quinta con la denominazione Silver League.

Regular season

Classifica

Girone Centro

Girone Nord

Girone Sud

Playoff

XI SilverBowl 

L'XI SilverBowl si è disputato il 12 luglio 2003 al Polisportivo Comunale di Civitanova Marche. L'incontro è stato vinto dalle Aquile Ferrara sui Seagulls Salerno con il risultato di 37 a 15.

Verdetti
  vincitori del SilverBowl XI.

Note

Voci correlate 
 Golden League NFLI 2003
 Nine League NFLI 2003

Campionato NFLI